Давенпорт има више значења:
 Давенпорт (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова. По попису становништва из 2010. у њему је живело 99.685 становника
 Давенпорт (Вашингтон), је град у америчкој савезној држави Вашингтон. По попису становништва из 2010. у њему је живело 1.734 становника
 Девенпорт (Калифорнија)
 Девенпорт (Флорида)
 Девенпорт (Небраска)
 Девенпорт (Оклахома)
 Девенпорт (Северна Дакота)
 Линдси Давенпорт, америчка тенисерка